Хайнц Адольфович Браун (; 1919—?) — советский киноактёр и диктор немецкого происхождения.

Биография 
Родился в городе Бохум в 1919 году.

В 1939 году окончил политехнический техникум в Германии.

Участник Второй мировой войны — в чине обер-лейтенанта служил в армии генерала Роммеля в Африке, где был ранен противопехотной миной. После лечения в госпитале переведен на службу в войска СС, где дослужился до гауптштурмфюрера (капитан). Он продолжил службу на Восточном фронте. После советского плена, с 1950-х годов жил и работал в СССР.

Работал диктором иностранного вещания на Западную Германию и в Комитете по телевидению и радиовещанию, также снимался в кино. Помимо актёрской деятельности был также военным консультантом художественных фильмов по униформе вермахта и СС.

Последний фильм, в котором снялся Хайнц Браун — «Униженные и оскорблённые» 1991 года.

Дата и место смерти неизвестны.

Фильмография 

  — Память сердца — немецкий майор
  — Золотой эшелон — немец-пекарь
 1959 — Первый день мира — гауптштурмфюрер СС
  — Здравствуйте, дети! — немецкий солдат
  — Вызываем огонь на себя — офицер Люфтваффе
 1964 — Пядь земли — пленный немецкий офицер
  — Взорванный ад — немецкий офицер
  — Далеко на западе — Хазе, комендант, оберштурмбаннфюрер СС
 1968 — Шестое июля — советник посольства Германии
 1968 — Штрихи к портрету В. И. Ленина (фильм 2-й «Полтора часа в кабинете Ленина. 1918») — доктор Рицлер
  — Красная палатка — репортёр
  — Расплата — немецкий офицер
  — Комитет девятнадцати — эпизод
 1971 — Последний рейс «Альбатроса» — Готлиб Циммер, гауптштурмфюрер СС
 1971 — Пятнадцатая весна — немецкий офицер
  — Лесная баллада — Штольц
  — Моя судьба — Вальтер
 1973— — Вечный зов — переводчик в концлагере
  — Помни имя своё — эпизод
  — Диалог
 1977 — Фронт за линией фронта — эпизод
  — Старые долги — господин Крюльман, представитель немецой фирмы
  — Оленья охота — группенфюрер СС
  — Однолюбы — Дэвид Клэпкоф
  — Стратегия победы — читает немецкие документы
  — Униженные и оскорблённые — доктор

Примечания

Ссылки 
 [kino-teatr.net/kino/acter/m/sov/38211/bio/ Браун Хайнц Адольфович]

Участники Второй мировой войны